Die 1. Klasse Oberschlesien 1941/42 diente dem Unterbau der Gauliga Oberschlesien 1941/42. In dem Ligasystem des Sportgaues Oberschlesien war sie die zweite Ebene. Nachdem die Gauliga Schlesien in die Gauligen Nieder- und Oberschlesien aufgeteilt wurde, gab es auch in der zweiten Ebene des Ligasystems Änderungen. Vereine aus den ehemaligen Bezirksligen Oberschlesien Ost und Oberschlesien West spielten ab dieser Saison in vier Abteilungen im Rundenturnier mit Hin- und Rückspiel jeweils einen Gruppensieger aus. Die vier Gruppensieger traten dann in einer Entscheidungsrunde gegeneinander an, die beiden besten Mannschaften stiegen zur kommenden Saison in die Gauliga Oberschlesien auf.

Abteilung 1 
Da die WSG Sportfreunde Knurow und die Reichsbahn SG Schoppinitz am Ende der Spielzeit punktgleich waren, durften beide Mannschaften an der Aufstiegsrunde teilnehmen.

|}

Abteilung 2 

|}

Abteilung 3 

|}

Abteilung 4 

|}

Aufstiegsrunde 
Für die Aufstiegsrunde waren die vier Sieger der regionalen Abteilungen, sowie auf Grund von Punktgleichheit der Zweitplatztiere aus der Abteilung 1 qualifiziert. Durch die Verlegung der Luftwaffeneinheit von Frankfurt/Oder nach Tarnowitz nahm auch der LSV Adler Tarnowitz (vormals: LSV Frankfurt/Oder) an dieser Aufstiegsrunde teil. Knurow und Tarnowitz konnten sich im Rundenturnier durchsetzten und stiegen zur nächsten Saison in die Gauliga Oberschlesien auf.

Abschlusstabelle 

|}

Kreuztabelle

Quellen 
 Deutscher Sportclub für Fußball-Statistiken: Fußball in Schlesien 1933/34 — 1944/45, Herausgeber: DSfFS e. V., Berlin 2007

1941
Fußballsaison 1941/42